Régimbart se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 M. Régimbart
 Maurice Auguste Régimbart